Гидрид индия — неорганическое соединение металла индия и водорода с формулой InH, белые кристаллы, растворимые в эфире.

Получение 
 Реакция хлорида индия и гидрида лития в эфирном растворе:

Физические свойства 
Гидрид индия образует белые кристаллы

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Литература 
 
 

индия